Коловоро́т:
 Коловорот — столярный, плотницкий, слесарный инструмент и медицинский нейрохирургический инструмент.
 Коловорот (ледобур) — инструмент для сверления льда при ловле рыбы зимой.
 Коловорот (оружие) — механизм для натягивания тетивы лука.

См. также 
 Коловрат